Иван Егорович Дёмин (3 февраля 1924 — 30 января 1995) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Биография 
Родился 3 февраля 1924 в деревне Котляково (ныне — Трубчевского района Брянской области) в крестьянской семье. После окончания 7 классов школы (1940), работал заведующим местной библиотекой. В 1941 году оставался на оккупированной территории. Однако уже в мае 1942 года вступил в партизанский отряд имени Дмитрия Донского. 14 февраля 1944 возле деревни Пертровичи (Жлобинский район, Гомельская область, Белорусская ССР), находясь в разведрейде со своим отрядом, вступил в бой с врагом. В этом бою лично уничтожил 5 вражеских солдат. 13 марта 1944 награждён орденом Славы 3-й степени. 22 мая 1944 захватил «языка». 30 мая 1944 попал в окружение вместе со своим отрядом, однако сумел выйти из окружения и захватить документы убитых врагов. В ночь на 4 июня 1944 переправился через реку Турья и захватил «языка». 12 июня 1944 награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. В ночь на 11 июня 1944 возле населённого пункта Турийск (Волынская область), уничтожил более 10 немецких солдат и захватил в плен обер-ефрейтора. 23 июня 1944 награждён орденом Славы 2-й степени. В ночь на 25 июня 1944 возле села Мировичи (Волынская область), уничтожил 2 немецких солдат и взял одного в плен. За эти бои был награждён орденом Славы 1-й степени. Демобилизовался в октябре 1945 года. Переехал на о. Сахалин,  поселок Шебунино Невельского района Сахалинской области, работал на шахте в пожарной части. Умер 30 января 1995 года. Похоронен на поселковом кладбище Шебекино Невельского р-на Сахалинской области.

Награды 
 Орден Красного Знамени (10 августа 1944)
 Орден Славы I степени (24 марта 1945; № 1837)
 Орден Славы II степени (23 июня 1944; № 251)
 Орден Славы III степени (13 февраля 1944; № 6369)
 Орден Отечественной войны I степени (11 марта 1985)
 Орден Отечественной войны II степени (12 июня 1944)
 Орден Красной Звезды (11 августа 1944)
 Медаль «Партизану Отечественной войны» II степени
 Медали

Примечания

Ссылки 
 
 

Разведчики Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы